fenyves: fenyőfák alkotta erdőtársulás
Fenyves: település a szlovákiai Nagyszombati járásban
Fenyves: település az ukrajnai Ökörmezői járásban

Településnevek -fenyves névelemmel
Alsófenyves
Balatonfenyves
Biharfenyves
Felsőfenyves
Nyitrafenyves